Evers, även skrivet Ewers är ett efternamn som förekommer i Sverige men också i andra länder. Den 31 december 2021 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningsvarianterna
 Evers 237
 Ewers 93
Totalt blir detta 340 personer.

Personer med efternamnet Evers eller Ewers
 Albert Evers (1846–1912), direktör och politiker
 Anna Ewers (född 1993), tysk fotomodell
 Bengt Evers (1902–1929), konstnär
 Carl Otto Evers (född 1943), dramatiker och regissör
 Caroline Evers-Swindell (född 1978), nyzeeländsk roddare
 Edvard Evers  (1853–1919), präst, författare och samlare
 Floris Evers (född 1983), nederländsk landhockeyspelare
 Frans Evers (1882–1950), arkitekt
 Franz Evers  (1871–1947), tysk skald
 Fredrik Evers (född 1971), skådespelare
 Georgina Evers-Swindell (född 1978), nyzeeländsk roddare
 Hanns Heinz Ewers (1871–1943), tysk författare
 Jürgen Evers (född 1964), tysk kortdistanslöpare
 Medgar Evers (1925–1963), amerikansk medborgarrättsaktivist, mördad
 Meike Evers (född 1977), tysk roddare
 Oskar Evers (1833–1918), ämbetsman och politiker
 Thord Evers (1879–1965), militär
 Tony Evers (född 1951), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Wisconsin

Källor
 

Svenska efternamn
Tyska efternamn